Berens ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Berens (* 1973), deutsche Fußballspielerin
 Caspar Berens (1836–1912), deutscher katholischer Geistlicher, Schriftsteller
 Hermann Berens (1826–1880), deutscher Pianist und Komponist
Hubert Berens (1936–2015), deutscher Mathematiker
 Jewgeni Andrejewitsch Berens (1876–1928), russischer Admiral
 Johann Christoph Berens (1729–1792), Ratsherr in Riga
 Josefa Berens-Totenohl (1891–1969), deutsche Schriftstellerin und Malerin
 Michael Berens (* 1946), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Michail Andrejewitsch Berens (1879–1943), russischer Admiral
 Norbert Berens (* 1948), luxemburgischer Bildungsexperte
 Ralph Edgar Berens († 2015), deutscher Ökonom
 Reinhold Berens (1745–1823), deutsch-baltischer Mediziner
 Ricky Berens (* 1988), US-amerikanischer Schwimmer
 Roland Berens (* 1949), deutscher Bluesmusiker und Songschreiber
 Vivi Berens (* 1961), dänische Schauspielerin in pornografischen Filmen und Erotikmodell
 Wolfgang Berens (* 1951), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

 Berens  heißen die geografischen Orte:

 Berens Islands, Nunavut, Kanada
 Berens River ein Fluss in Manitoba, Kanada
 Berens River Airport ein Flughafen in Manitoba, Kanada

Siehe auch:
 Beren
 Behrens
 Behrends